Anton von Mauchenheim genannt Bechtolsheim ist der Name folgender Personen:

* Anton Freiherr von Mauchenheim genannt Bechtolsheim (1834–1904), österreichischer General, siehe Anton von Bechtolsheim
 Anton Reichard von Mauchenheim genannt Bechtolsheim (1896–1961), deutscher General